Augusta de Cambridge (Hannover, -Neustrelitz, ) fue miembro de la familia real británica, nieta del rey Jorge III. Por matrimonio entró en la Casa de Mecklemburgo-Strelitz y se convirtió en la gran duquesa de Mecklemburgo-Strelitz. Su padre fue el duque Adolfo de Cambridge, séptimo hijo de Jorge III y de Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Su madre fue la princesa Augusta de Hesse-Kassel. Pasó sus primeros años en Hannover, donde su padre era virrey, en representación de su hermano, el rey Jorge IV. Augusta tuvo un hermano, el príncipe Jorge, que después se convertiría en duque de Cambridge, y una hermana, la princesa María Adelaida, posteriormente duquesa de Teck. Era prima de la reina Victoria del Reino Unido y tía de María de Teck, que se convertiría en la esposa del futuro Jorge V.

Matrimonio 
El 28 de junio de 1843 se casó con su primo, Federico Guillermo, en el palacio de Buckingham. Tras el matrimonio, Augusta se convirtió en la heredera del gran ducado de Mecklemburgo-Strelitz y el 6 de septiembre de 1860 en gran duquesa de Mecklemburgo-Strelitz, al haber fallecido su suegro. Tuvo dos hijos, el primero falleció en el parto en 1845, y el segundo fue el duque Adolfo Federico (1848-1914), quien sucedió a su padre como Adolfo Federico V en mayo de 1904.

Vida posterior 
Aunque pasó la mayor parte de su vida adulta en Alemania, Augusta mantuvo sus lazos personales con la familia real británica. Visitó frecuentemente a su madre, la duquesa de Cambridge, en sus aposentos en el Palacio de Kensington. 

Tras la muerte de la duquesa en 1889, compró una casa en Londres, en Buckingham Gate, donde pasó largas temporadas hasta su vejez. 

Durante los preparativos de la coronación de su sobrino segundo, Eduardo VII, y de su esposa Alejandra de Dinamarca en 1902, el duque de Norfolk decidió asesorarse por Augusta en cuestiones de protocolo, dada su experiencia al haber presenciado, 71 años antes, la coronación de los reyes Guillermo IV del Reino Unido y Adelaida de Sajonia-Meiningen. También pudo proporcionar su experiencia en la coronación de la reina Victoria, de la cual no constan testimonios escritos. 

Augusta mantuvo relaciones especialmente cercanas con su sobrina, María. Sin embargo, su avanzada edad no le permitió asistir a la coronación de esta y de su esposo, Jorge V, el 22 de junio de 1911. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico suspendió la pensión que venía recibiendo como miembro de la familia real. Durante la guerra, la embajada sueca le enviaba cartas de la reina María, mientras ella seguía viviendo en Alemania. En sus últimos años destacaba por su carácter irascible. Cuando la princesa Maud de Gales se convirtió en reina de Noruega, Augusta le preguntó si se había convertido en la titular de un trono revolucionario. Durante las celebraciones del jubileo de diamante de su prima, Victoria, preguntó, a voz en grito: "¿por qué está dando gracias a Dios en la calle?", mientras la reina, sentada en su carroza, bendecía a las multitudes.

Fue conocida por su genio inteligente y astuto. En su libro Reina María, biografía oficial de la reina, James Pope-Henessy indicó que a la gran duquesa Augusta no le gustaba el nuevo arte de la fotografía, temiendo que se introdujera profundamente en las vidas privadas de la realeza.

Augusta falleció en Neustrelitz y fue enterrada en Mirow. Siendo la nieta más longeva de Jorge III, fue el último vínculo de la rama británica de la Casa de Hannover.

Títulos y órdenes

Títulos 
19 de julio de 1822-28 de junio de 1843: Su Alteza Real la princesa Augusta de Cambridge.
28 de junio de 1843-6 de septiembre de 1860: Su Alteza Real la gran duquesa heredera de Mecklemburgo-Strelitz.
6 de septiembre de 1860-30 de mayo de 1904: Su Alteza Real la gran duquesa consorte de Mecklemburgo-Strelitz.
30 de mayo de 1904-5 de diciembre de 1916: Su Alteza Real la gran duquesa viuda de Mecklemburgo-Strelitz.

Órdenes 
 Miembro de la Orden de familia de Jorge IV. ( Reino Unido, antes de 1830)
 Dama de la Imperial Orden de la Corona de la India. ( Imperio británico, 31 de diciembre de 1877)
 Medalla Conmemorativa del Jubileo de oro de la reina Victoria. ( Reino Unido, 29 de junio de 1887)
 Dama de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido)
 Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina. ()
 Dama de la Orden de Luisa. ()
 Dama de la Orden del León Dorado. (, 1 de julio de 1889)

Ancestros

Referencias 

Grandes duquesas de Mecklemburgo-Strelitz
Princesas de Hannover por matrimonio
Mujeres de la época victoriana
Personas de la época eduardiana
Duquesas consortes de Mecklemburgo del siglo XIX
Damas de la Orden de la Corona de la India
Cambridge, Augusta
Nacidos en Hannover
Damas de la Orden de Luisa
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Miembros de la Orden de familia de Jorge IV
Damas de la Orden del León dorado